Ivan Pucelj je ime in priimek več znanih Slovencev:

 Ivan Pucelj (1877-1945), slovenski pisatelj in politik
 Ivan Pucelj (1906-1979), slovenski živinorejski strokovnjak in pedagog
 Ivan Pucelj (*1930), slovenski matematik